A Trofeo Santiago Bernabéu (magyarul Santiago Bernabéu-kupa) egy évente megrendezett felkészülési labdarúgótorna, amelyet a Real Madrid CF alapított 1979-ben, a klub korábbi elnöke, Santiago Bernabéu Yeste emlékére.

1979-től 1984-ig, valamint 1986-ban a tornán 4 csapat vett részt, elődöntő-döntő lebonyolításban. A többi évben csak 2 csapat vett részt a tornán, a Real Madrid és egy általuk meghívott másik klub. 2002-ben ismét négycsapatos tornát rendeztek a klub 100 éves évfordulója miatt.

Az eddigi döntők

Döntetlen esetén a kupa sorsa büntetőrúgásokkal dőlt el.

A legsikeresebb klubok

Külső hivatkozások
A kupa az rsssf.comon
Trofeo Santiago Bernabéu a realmadrid.comon

Real Madrid
Spanyol labdarúgás
Labdarúgókupák